Georgij Beregovoj – cosmonauta sovietico
 6319 Beregovoj – asteroide della fascia principale